Fischbachsee heißen Stillgewässer in Baden-Württemberg:
 Fischbachsee (Donaueschingen), einer der Riedseen am Marbengraben bei Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Fischbachsee (Sennfeld), zwei Seen neben dem mündenden Fischbach bei der Talmühle nach Sennfeld, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Fischbach (Seckach)#Verlauf
 Fischbachsee (Virngrund), See im Lauf des Jagst-Zuflusses Fischbach auf der Stadtgrenze von Ellwangen zu Jagstzell, beide Ostalbkreis

Siehe auch:
 Fischbach